Лутракион — греческий топоним. Может означать:

 Лутракион — город.
 Лутракион (Ано-Вьянос) — деревня в сообществе  в общине Вьянос на Крите.
 Лутракион (Като-Сими) — деревня в сообществе  в общине Вьянос на Крите.
  — деревня в общине Малевизи на Крите.
  — деревня в общине Алмопия.
  — деревня на острове Скопелос.
 Лутракион (Ханья) — деревня в сообществе  в общине Платаньяс на Крите.
  — деревня в сообществе Катуна.